Mechnica ist der Name folgender polnischer Orte:
 Mechnica (Gronowo Elbląskie) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Mechnitz in der Woiwodschaft Oppeln